Space Debris (Weltraummüll) steht für:

 den englischen Begriff für Weltraummüll
 Space Debris (Band), deutsche Band